Richard White, matematico britannico
 Richard "Tiny" White (1925-2012), rugbista a 15 neozelandese;
 Richard White (1947-), storico statunitense;
 Richard White (1953-), attore e doppiatore statunitense.